Kuutinluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuutinluoto (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Kuutinluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar